

Albo d'oro

Vittorie per squadra

Vittorie per città

Coppa di Scozia